Kabinett Heldt bezeichnet folgende Regierungen Sachsens zu Zeiten der Weimarer Republik unter Max Heldt (SPD):
Kabinett Heldt I (1924–1927)
Kabinett Heldt II (1927)
Kabinett Heldt III (1927–1929)

Siehe auch:
 Kabinett Held